Медиапáрт (фр. Mediapart) — независимое французское интернет-издание, известное своими политическими расследованиями. Было создано в 2008 году по инициативе четырех журналистов: Франсуа Бонне, Жерара Депорта, Лорана Модюи и Эдви Пленеля.

Издается на французском, английском и испанском языках.

Политическая ориентация 
По словам политолога Пьера-Андре Тагиева, его политическая ориентация и редакционная линия крайне левые. "Mediapart находится за пределами любой существующей политической партии, где-то в облаках крайне левых», - говорит этот бывший родственник Эдви Пленеля, который говорит об этом как о « нео-левых » средствах массовой информации. « на самом деле невозможно понять идеологию Mediapart, не понимая идеологию его основателя. Пленель, бывший троцкист, хочет очистить демократию, чтобы уничтожить ее в революционном духе. Он нашел в этой пародии на журналистские расследования способ обуздать ужас наслаждения. Для него и его офиса Mediapart мы находимся в условиях буржуазной демократии, возглавляемой нелегитимной элитой, зависящей от международных финансов».

Экономическая модель 

Сайт Медиапарт функционирует, не размещая какой-либо рекламы, и зарабатывает только посредством продажи абонементов на подписку сроком на несколько месяцев, полгода или год (по данным на апрель 2016 года, стоимость самого дорогого абонемента составляет 110 евро). При этом доступ к домашней странице является бесплатным, но чтение полного текста материалов возможно только по платной подписке. Продажа абонементов на подписку рассматривается как единственный способ гарантировать качество публикуемых материалов и независимость интернет-издания.

В 2008 году такая бизнес-модель казалась неосуществимой. «Пять лет назад никто не верил в наш проект» — говорил Эдви Пленель в интервью в апреле 2013. Покидая Le Monde, он заявлял о своем решении показать читателям, что они должны быть готовы платить за информацию высокой ценности — в частности потому, что сайт предлагал бы французским гражданам сенсационные разоблачения, которых давно не было видно в старомодных газетах. «Они все говорили что это не сработает».

К удивлению многих, число подписок быстро увеличивалось по мере того, как читатели находили эксклюзивные расследования, которых так недоставало французским авторитетным газетам — по данным на апрель 2016 года, на новости сайта подписано около 118 тысяч абонентов, среднее количество посетителей в месяц — почти 6 млн человек. В 2015 году доход сайта от годового объема продаж составил более 10 млн евро, а чистая прибыль с момента создания — около 1,8 млн евро.

Содержание 

Медиапарт состоит из двух основных разделов:

Газета (фр. Le Journal) — раздел, в котором работают профессиональные журналисты издания.

Клуб (фр. Le Club) — раздел, редактируемый подписчиками в сотрудничестве с журналистами, причем довольно часто среди подписчиков оказываются довольно известные люди — писатели, историки, политики. Этот раздел содержит в себе множество рубрик, каждая из которых имеет определенную тематику — приглашение публичных личностей, интервью, обзор текущих тенденций на литературном рынке, видео и аудио программы, карикатуры и комиксы, критика современных СМИ, дебаты, дискуссии о будущем журналистики во Франции и многое другое. Создателем каждой такой рубрики выступает читатель, хорошо разбирающийся в той или иной теме в силу своей профессиональной деятельности и/или интересов, он же становится ее ведущим и координатором, при участии и поддержке профессиональных журналистов издания.

Политические расследования 

Медиапарт сыграл ключевую роль в раскрытии и расследовании крупных французских политических скандалов:

Дело Вёрт-Беттанкур — Медиапарт первым опубликовал расшифровки телефонных разговоров и интервью, которые подтверждали намерение Беттанкур избежать уплаты государственных налогов на свое многомиллионное состояние, вовлекая в это нескольких высокопоставленных лиц в правящих кругах, главным образом министра финансов Эрика Вёрта и его жену. Впоследствии материалы сыграли ключевую роль в расследовании дела о спонсировании Лилиан Беттанкур, наследницей империи L’Oréal, президентской кампании Николя Саркози 2007 года.

Дело Саркози-Каддафи — Медиапарт опубликовал статьи, в которых утверждалось, что Николя Саркози получил от ливийского лидера Муаммара Каддафи 50 миллионов евро на проведение своей президентской кампании.

Дело Каюзака — Медиапарт опубликовал расшифровки телефонных разговоров, обвиняющих министра Жерома Каюзака в коррумпированности и обладании незаконными счетами в швейцарских банках.

Примечания

Литература 
 Catherine Dubouloz, «Média à part», Le Temps, № 4568, 2 апреля 2013, с. 20
 Edwy Plenel, «Combat pour une presse libre. Le Manifeste de Mediapart»: Galaade, 2012, 54 с.
 Athissingh Ramrajsingh, «Les pure players d’information générale: support technologique, idéal journalistique, structure et discours économiques»: Les Enjeux de l’information et de la communication, 1/2011 (Сборник 2011), с. 112—131

Ссылки 
 Официальный сайт
 Mediapart: d’ombre et de lumière, L’Express, 23 октября 2013
 Mediapart, pourfendeur anticorruption de la droite et de la gauche, Le Huffington Post, 18 апреля 2014

Средства массовой информации Франции